U 56 bezeichnet:
 SM U 56, ein U-Boot der kaiserlichen Kriegsmarine im Ersten Weltkrieg
 U 56 (Kriegsmarine), ein U-Boot der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg

U56